Тієне (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца
 Тієне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор